Nazwa USS "Voyager" odnosi się do:
 USS "Voyager" (SP-361) – łodzi motorowej służącej w United States Navy w latach 1917-1919, która później służyła w United States Coast Guard do około 1936 roku
 USS "Voyager" NCC-74656 – fikcyjny statek kosmiczny Zjednoczonej Federacji Planet, klasa Intrepid, numer rejestrowy NCC-74656 z serialu Star Trek: Voyager

Zobacz też 
 VSS "Voyager" – proponowana nazwa drugiego pojazdu kosmicznego firmy Virgin Galactic

Voyager